Герман Юрьевич Дижечко (, Гусь-Хрустальный — , Ростов-на-Дону) — российский рок-музыкант, основатель группы «Матросская тишина».

Биография 

Родился 1 марта 1962 года в Гусь-Хрустальном, куда по распределению приехала его мама. Закончил в Ростове-на-Дону строительный техникум, работал на стройках мастером. Первый музыкальный проект Германа Дижечко (совместно с В. Примеровым) родился в Ростове-на-Дону — группа «Тора Тора Ос». По совету Виктора Зинчука в 1985 году перебрался в Москву.

В ночь с 31 января на 1 февраля 2008 года погиб в Ростове-на-Дону.  Похоронен на ростовском Северном кладбище.

Дискография 
 1988 — «Матросская Тишина»
 1988 — «Тора! Тора! Осс!»
 1989 — «17 кораблей»
 1990 — «Розетки сделаны для вилок»
 1990 — «Солдатская темнота»
 1991 — «Писающие мальчики»
 1991 — «Greats» («Мелодия»)
 1992 — «VIP» (вышел на CD фирмы «AirFish» в 1994 году)
 1994 — «The Sailorsilence album»
 1995 — «Камерная музыка»
 1996 — «Пестициды во дворе»
 1997 — «Стерео спасёт мир» (сольный альбом Г. Дижечко)

Ссылки 
 Бояринов Д. «Место смерти изменить нельзя» // Openspace.Ru. — 2009. — 9 июля.
 Шапошников И. МАТРОССКАЯ ТИШИНА. Поминальные записки по Герману Дижечко // Specialradio.Ru. — 2008. — апрель.

Источники 

Рок-музыканты России
Рок-музыканты СССР